Polskie pułki piechoty
 18 Regiment Pieszy Koronny – pułk piechoty wojsk koronnych; brał udział w działaniach zbrojnych insurekcji kościuszkowskiej; Tadeusz Kościuszko powierzył Izydorowi Krasińskiemu szefostwo i dowództwo nad tym regimentem
 18 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 18 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 18 Pułk Strzelców Polskich – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji; późniejszy 84 Pułk Strzelców Poleskich
 18 Pułk Piechoty (II RP) – pułk piechoty polskiej okresu II RP stacjonujący w Skierniewicach
 16 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty
 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego (6 DP)

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 18 Pułk Piechoty Austro-Węgier – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 18
 18 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Przemysl“ Nr. 18
 18 Pułk Piechoty k.u. Landwehry – HonvIR 18, HIR.18 (niem. Soproner Landwehr-Infanterieregiment Nr. 18, węg. Soproni 18. honvéd gyalogezred)

Niemieckie pułki piechoty
 18 Pułk Piechoty im. von Grolmanna (1 Poznański) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Ostródzie (Osterode)
 18 Pułk Piechoty – pułk piechoty niemieckiej okresu Republiki Weimarskiej i III Rzeszy

Rosyjskie pułki piechoty
 18 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (18-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Suwałki

Francuskie pułki piechoty
 18 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii – pułk piechoty okresu wojen napoleońskich

Zobacz też